Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1993 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Ivan Lendl, tête de série 7, s'incline au premier tour face au qualifié Stéphane Huet.
 Sergi Bruguera remporte le tournoi en s'imposant en finale face à Jim Courier. Il remporte son  ATP en simple.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1993
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1993
Tennis en mai 1993
Tennis en juin 1993